Ico (computerspel), een actie-avontuur/puzzel game ontwikkeld door Team Ico
 Team Ico, een videospelontwikkelaar uit Japan
 Icó (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Initial coin offering, een vorm van crowdfunding 
 International Coffee Organization
 ICO (bestandsformaat), bestandsformaat gebruikt voor iconen in Windows